San Juan é o nome de quatro condados dos Estados Unidos:
Condado de San Juan (Colorado)
Condado de San Juan (Novo México)
Condado de San Juan (Utah)
Condado de San Juan (Washington)

Desambiguações de topônimos